«Быть человеком» () — американский ремейк 2011 года одноимённого британского сериала, созданного каналом BBC. Сериал выходит в эфир на канале Space в Канаде и канале Syfy в США.

Сериал является жанровым ассорти из мистики и детектива.

Сюжет 
История о трёх существах, которых мы, люди, привыкли воспринимать с опаской. Однако троица: вампир, оборотень и привидение, — проживающая в одном доме, всеми силами стремится выйти за границы тех образов, которыми их «наградили» люди.

Вампир старается отказаться от «живой» крови, оборотень с ужасом и волнением ожидает наступления полнолуния, привидение — милая и непосредственная особа, старающаяся помогать своим друзьям и соседям. Помимо бесконечного сокрытия собственной противоестественности, друзья решают самые что ни на есть земные задачи. Они ведут расследования. Разрешение детективных загадок позволяет приятелям сглаживать сложности двойной жизни.

В ролях

Главные герои 

 Эйдан Уайт (Сэм Уитвер) — 261-летний вампир, обращённый Бишопом во время Войны за Независимость США. Работает медбратом в городской больнице Бостона.
 Салли Малик (Миган Рат) — призрак, умершая в доме Джоша и Эйдана и теперь живущая там. Она была помолвлена с домовладельцем Дэни, который сдаёт квартиру Эйдану и Джошу.
 Джошуа «Джош» Левисон (Сэм Хантингтон) — оборотень, работающий санитаром в той же больнице, что и Эйдан.
 Джеймс Бишоп (Марк Пеллегрино) — 580-летний вампир, превратившийся  в 18 веке Эйдана в вампира во времена Войны за независимость.
 Нора Сёрджент (Кристен Хагер) — доктор в больнице, где работают Эйдан и Джош, девушка и впоследствии жена Джоша.
 Сюрен (Дичен Лакмэн) — 700-летняя вампирша, дочь могущественной древней вампирши, известной как Мать. Была заточена Матерью в могилу на 80 лет за провинность, а впоследствии убита ею же.

Второстепенные персонажи 
 Ребекка Флинт (Сара Аллен) — бывшая девушка Эйдана, чью кровь он выпил в момент слабости. Позже Бишоп превратил девушку в вампира. С тех пор Ребекка ненавидит Эйдана за то, что тот бросил её умирать, пытаясь, между тем, бороться со своей новой тёмной стороной.
 Эмили Левисон (Элисон Лаудер) — сестра Джоша. Призналась в том, что лесбиянка незадолго до того, как Джош стал оборотнем и вынужден был исчезнуть. Она случайно встретила Джоша в больнице, где лечилась её девушка.
 Дэни Бёрг (Джанпаоло Венута) — жених Салли, который съехал после её смерти на старую квартиру и стал сдавать дом Эйдану и Джошу.
 Хеггеманн (Терри Кинни) — 1100-летний вампир, могущественный старейшина клана Голландцев.
 Генри Дюрэм (Кайл Шмид) — 120-летнйий  вампир, созданный Эйданом. Скрывался 80 лет после того, как изменил Сюрен, но затем возвратился.
 Зои Гонзалес (Сюзанна Форнир) — медсестра в больнице, которая может видеть призраков.
 Джулия (Натали Браун) — бывшая невеста Джоша и бывшая девушка Эйдана. Снова начинает встречаться с Джошем, но до сих пор не знает, что он оборотень.
 Жнец / Скотт (Душан Дукич) — существо, охотящееся за Салли.

Список серий

Съёмки 
28 июня Entertainment Weekly сообщили, что Сэм Уитвер исполнит роль Эйдана, а Миган Рат — роль Салли в ремейке, в то время, как переговоры с Сэмом Хантигтоном только начались. 7 июля стало известно, что звезда сериалов Остаться в живых и Сверхъестественное, Марк Пеллегрино, исполнит роль создателя Эйдана и его бывшего наставника, вампира Бишопа. Премьера второго сезона состоялась в 16 января 2012 года. Кабельный канал Syfy уже подтвердил, что сериал продлён на третий сезон, который будет состоять из 13 эпизодов. Четвёртый сезон, вышедший в 2014 году, стал последним.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Интервью с актёрами

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2011 году
Телесериалы на английском языке
Мистические телесериалы США
Комедийно-драматические телесериалы США
Комедийно-драматические телесериалы Канады
Программы телеканала Syfy
Телесериалы о вампирах
Телесериалы о привидениях
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Массачусетсе
Телесериалы США, завершённые в 2014 году